Президентские выборы в Португалии 2011 года состоялись 23 января и прошли в один тур. Для участия в выборах было зарегистрировано шесть кандидатов. Как и ожидалось, при низкой явке (46,63 %) президентом был переизбран правоцентрист Анибал Каваку Силва, победивший во всех 18 районах страны и обоих автономных регионах — Азорских островах и Мадейре.

Условия 
На пост президента Португалии имеет право баллотироваться любой гражданин страны старше 35 лет. Для участия в выборах необходимо собрать от 7500 до 15000 подписей и представить их на рассмотрение Конституционного суда Португалии.

Согласно Конституции Португалии, чтобы быть избранным на пост президента, кандидат должен получить большинство голосов (50 % + 1). Если ни один кандидат не получает этого большинства, то проводится второй тур между двумя претендентами собравшими наибольшее количество голосов.

Политический фон 
Во время президентских выборов 2006 года, бывший премьер-министр Анибал Каваку Силва, единственный кандидат от правоцентристов, выиграл выборы уже в первом туре, набрав 50,5 % голосов. Его основными соперниками были социалисты, официальный кандидат Социалистической партии Мариу Соареш, бывший президент Португалии, который занял третье место с 14,3 %, и независимый кандидат Мануэл Алегре, получивший 20,7 % голосов. Впервые после «революции гвоздик» президентом страны стал консервативный кандидат. При этом контроль за парламентом и правительством по прежнему сохраняла Социалистическая партия.

Парламентские выборы 25 сентября 2009 года подтвердили это положение, принеся победу Соцпартии, хотя она и лишилась абсолютного большинства голосов. Экономический и финансовый кризис привёл к принятию плана жёсткой экономии бюджетных средств и более частым вмешательствам главы государства в деятельность исполнительной власти.

Кандидаты 
Всего на участие в президентских выборах претендовало девять человек. Выдвижение и сбор подписей проходили до 16 часов 23 декабря 2010 года. Рассмотрение кандидатур и собранных ими подписей прошло до 29 декабря, когда было принято решение зарегистрировать шесть кандидатов в президенты.

Примечание: Сортировка в порядке обращения кандидатов в Конституционный суд

Незарегистрированные кандидаты 
 Луиш Ботелхо Рибейро (), 53 года, лидер партии Portugal pro Vida, выдвигался без официальной поддержки партии. Собрал за свою регистрацию 7907 подписей, но только около 1500 из них были сертифицированы Конституционным судом. Заявка отклонена за несоблюдение правовых обязательств.
 Диамантино Маурисио да Силва (), 57 лет, безработный, активист Социалистической партии. По собственным словам собрал 2000 подписей. Заявка отклонена за несоблюдение правовых обязательств.
 Жозуа Родригеш Гонсалвеш Педро (), 76 лет, торговец. Обещал защищать интересы сельского хозяйства и виноделов. Заявка отклонена за несоблюдение правовых обязательств.
 Жозе Пинто Коэльо (), 50 лет, лидер Партии национального обновления. Собрал всего 5878 подписей вместо положенных 7500, после чего отказался от участия в выборах.
 Жозе Рибейро и Кастро (), член партии Демократический и социальный центр — Народная партия. Собирался выдвинуть свою кандидатуру из-за решения Каваку Силва одобрить однополые браки. Позже отказался от выдвижения.
 Амандио Мадалено (), член Португальской партии трудящихся. Сняла свою кандидатуру.
 Мануэл Жоао Виейра (), 48 лет, вокалист группы Ena Pá 2000. Собрал около 7700 подписей, признано из них только около 2000.
 Менезеш Алвеш (), адвокат и бывший активист Социалистической партии. Противник повторного выдвижения Каваку Силва.

Опросы общественного мнения

Финансирование 
Из бюджета зарегистрированным кандидатам были выделены субсидии в размере 3 834 000 евро. В случае проведения второго тура предполагалось выделить дополнительно более 958 500 евро. 20 % выделенных средств поровну распределяются между кандидатами, которые получили по крайней мере 5 % голосов, а остальные 80 % распределяются между всеми кандидатами пропорционально набранным голосам.

Результаты 
В Португалии на момент голосования было зарегистрировано 9 629 630 избирателей. В выборах приняло участие 4 489 904 человека (46,63 %).

Примечания: а) результаты, полученные в до 23:00 23 января 2011 (97,75 % расчетного)

Ссылки 
 Официальный сайт Каваку Силва  
 Официальный сайт Мануэла Алегре 
 Официальный сайт Фернанду Нобре 
 Официальный сайт Франсишку Лопеша  
 Официальный сайт Жозе Мануэла Коэльо 
 Официальный сайт Дефенсора Мора  
 Сайт Национальной избирательной комиссии (НИК)  
 Гражданская кампания PR/2011 (CNE) 
 График операций избирательных карту (CNE) 
 Избирательный портал Главного управления внутренних дел 
 Сайт Конституционного суда  
 Публикации опросов общественного мнения (ERC)  
 Результаты выборов (DGAI)

Примечания 

Португалия
Выборы в Португалии
События 23 января
Январь 2011 года
2011 год в Португалии